Airam López Cabrera – calciatore spagnolo
 Unai López Cabrera – calciatore spagnolo